Miguel Caballero ist der Name folgender Personen:

* Miguel Caballero (Schauspieler), mexikanischer Filmschauspieler 
 Miguel Caballero Giménez (* 1916), spanischer Bildhauer